Бессель () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Бессель, Александр Васильевич  (1839—1870) — русский математик, профессор Новороссийского университета.
 Бессель, Василий Васильевич (1843—1907) — российский музыкальный издатель.
 Бессель, Фридрих Вильгельм (1784—1846) — немецкий математик и астроном.

Другие значения 
 Бессель — кратер на видимой стороне Луны.
 Функции Бесселя — семейство специальных математических функций.